Gminy w USA:
 Dawes (ang. Dawes Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dawes (ang. Dawes County) – w stanie Nebraska